Пловдив (болг. Пловдив) — многозначный термин.

 Пловдив — город в южной части Болгарии, административный центр Пловдивской области.
 Пловдив — аэропорт одноимённого города Болгарии.
 Пловдив — община в Болгарии, входит в состав Пловдивской области.
 (3860) Пловдив — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.